Wallstraße 29 steht für folgende Gebäude:

 Paul-Gustavus-Haus in Altenburg
 Wallstraße 29 (Bad Laasphe), siehe Liste der Baudenkmäler in Bad Laasphe
 Wallstraße 29 a, Mittelstraße 11 in Düsseldorf, siehe Schneidersches Geschäftshaus
 Wallstraße 29 b, Mittelstraße 8 in Düsseldorf
 Wallstraße 29 (Köthen, Anhalt), siehe Liste der Kulturdenkmale in Köthen (Anhalt)
 Wallstraße 29 (Quedlinburg)

 Große Wallstraße 29 (Görlitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Nikolaivorstadt
 Jakobi-Nötten-Wallstraße 29 (Soest), siehe Liste der Baudenkmäler in Soest
 Kleine Wallstraße 29 (Boizenburg/Elbe), siehe Liste der Baudenkmale in Boizenburg/Elbe